Luis Jiménez puede hacer referencia a:

 al futbolista chileno Luis Antonio Jiménez Garcés, también conocido como Mago Jiménez.
 al dibujante chileno Luis Carlos Jiménez Cortés, miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, detenido desaparecido desde 1973.
 al futbolista chileno Luis Raúl Jiménez Barrera.
 al beisbolista dominicano Luis Jiménez.
 al abogado y convencional constituyente chileno Luis Jiménez Cáceres.
 Luis Jiménez Pérez, también conocido como "El Toro".
 Luis Jiménez de Asúa (1889 - 1970), jurista y político español.